Li Zijun (; * 14. Dezember 1996 in Changchun, Jilin) ist eine chinesische Eiskunstläuferin, die im Einzellauf startet.

Li Zijun debütierte 2013 bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften und Weltmeisterschaften. Sie belegte dabei den fünften, bzw. siebten Platz.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Eiskunstläufer (Volksrepublik China)
Chinesischer Meister (Eiskunstlauf)
Olympiateilnehmer (China)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2014
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Winterspiele 2012
Chinese
Geboren 1996
Frau